Příjmení Isajev nosí více významných osobností:

 Ali Isajev (* 1983) – ruský zápasník–volnostylař darginské národnosti
 Chasan Isajev (* 1952) – bulharský zápasník, volnostylař
 Mansur Isajev (* 1986) – ruský zápasník – judista avarského původu

Externí odkazy